Das Damendoppel der Australian Championships 1950 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Nancye Bolton und Thelma Long. Im Endspiel setzten sich Louise Brough / Doris Hart gegen Nancye Bolton / Thelma Long mit 6:2, 3:6 und 6:2 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1950